Oscar Collazo ist der Name folgender Personen:
* Oscar Collazo (Nationalist) (1914–1994), puerto-ricanischer Nationalist und Attentäter auf US-Präsident Truman
 Oscar Collazo (Boxer) (* 1997), puerto-ricanischer Boxer im Halbfliegengewicht